Жан-Франсуа́ де Бургоэн (; 1748—1811) — французский , ,  и .

Биография и карьера 
Родился в дворянской семье. Получил образование в военной школе Парижа и затем Страсбургском университете, рано выступил на дипломатическое поприще в качестве атташе и секретаря посольств. Его первой дипломатической миссией стала поездка короля Людовика XVI в Испанию.

В 1791 году был назначен полномочным министром при мадридском дворе, во время эпохи Террора бежал со службы в Невер и вернулся на неё в 1795 году; при Наполеоне был послом в Копенгагене и Стокгольме, затем получил назначение в Саксонию, участвовал в Эрфуртском конгрессе. Был награждён орденом Почётного легиона и шведским орденом Полярной звезды, состоял членом-корреспондентом Французской академии наук и иностранным членом Академии наук в Копенгагене, Шведской академии изящных искусств и Шведской Королевской академии наук.

Похоронен на кладбище Пер-Лашез (участок 37).

Сочинения 
Свой досуг Бургоэн посвящал литературе; наиболее ценные его произведения:
 «Tableau de l’Espagne moderne» (1789);
 «Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI» (1798);
 «Correspondance d’un jeune militaire» (1778 — роман);
 «Voyage du duc du Châtelet en Portugal» (1808) и другие.

Примечания 

Выпускники Страсбургского университета
Писатели Франции XVIII века
Персоналии:Первая империя
Военные Франции XVIII века
Французские писатели XVIII века
Члены Французской академии наук
Члены Академии моральных и политических наук
Члены Шведской королевской академии наук
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Послы Франции в Дании
Послы Франции в Швеции